Kim Young-jun (ur. 1948)
 Kim Young-jun (ur. 1985)